Буньков — русская фамилия. Известные носители:
 Буньков, Степан Михайлович (1900—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1944).
 Буньков, Юрий Михайлович (род. 1956) — советский, российский и французский физик-экспериментатор. Доктор физико-математических наук (1985).